Raschdorff est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Julius Carl Raschdorff (1823-1914), architecte et professeur d'université allemand ;
  (1854-1915), architecte et professeur d'université allemand, frère du précédent.

Patronyme allemand